Drive Shaft (às vezes também escrito como Drive-Shaft ou DriveSHAFT) é uma banda musical fictícia mencionada na série de televisão criada por J. J. Abrams, Lost.

História 
A banda foi formada em Manchester e experienciou um sucesso explosivo após a sua música "You All, Everybody" ter se tornado um sucesso no Reino Unido e Estados Unidos. Tal como as novas bandas, os membros tinham alguns problemas, tais como vício em drogas, que eventualmente causaram a separação da banda.

Após algum tempo foi revelado que a banda poderia voltar a se reunir e, realizar um espectáculo nos EUA, contudo isso só seria possível com a participação do seu ex-líder e cantor Liam, que agora vivia na Austrália com a sua família. Liam se nega a reintegrar a banda. Assim, seu irmão e também baixistan da banda Charlie Peace, ao retornar a Los Angeles no voo 815 da Oceanic, sofre um acidente aéreo.

Com a notícia da suposta morte de Charlie, o nome da banda voltou à mídia. Um novo álbum chamado Greatest Hits foi lançado contendo os maiores sucessos do grupo e se tornou um estouro de vendas.

Membros 
 William "Liam" Pace, cantor
 Charlie Pace, baixista
 Adam St. John, guitarrista
 Roderick Gleason, baterista

Influências 
 Existem diversas semelhanças entre as bandas Drive Shaft e Oasis:
 Ambas possuem um cantor principal chamado Liam. 
 Ambas se consolidaram em Manchester, Inglaterra. 
 Existem irmãos nas bandas (Charlie e Liam Pace/Noel e Liam Gallagher). 
 Charlie é 2ª voz e o principal compositor, assim como Noel Gallagher. 
 Ambos irmãos ja brigaram por quem canta certa parte das músicas. 
 A música 'You All Everybody' de Drive Shaft soa familiar com a "Rock'n Roll Star" do Oasis. 
 A postura de Liam Pace no microfone é familiar a de Liam Gallagher. 
 Liam Pace se refere a Charlie como "Baby Brotha" (Maninho,ou Caçulinha),assim como Noel Gallagher se refere a seu irmão caçula Liam como "Our Child",ou seja,Nossa Criança.
 Em um episódio de Lost,Charlie chama seu filho de criação Aaron da mesma forma que Noel Gallagher se refere ao seu irmão caçula Liam Gallagher.
Tanto no Oasis quanto na Drive Shaft,os irmãos já brigaram por quem canta uma parte da música,tanto que no show da Drive Shaft mostrado em The Moth,Williiam canta todas as partes do falsete de You All Everybody,e no Oasis,Noel teve de assumir a liderança da banda no show do MTV Unplugged de 1996 pois seu irmão estava "curando" sua dor de garganta com álcool e cigarros.
 Na terceira temporada, Desmond está em Londres e vê Charlie a cantar uma canção dos Oasis (Wonderwall).

Ligações externas
Um videoclip de "You All, Everybody" do site ofical da ABC.
Second Tour of Finland - Um fansite ficcional da banda, com capas de álbuns falsas. (nota: Muita informação no website não é igual à da série)

Bandas de rock
Lost
Bandas musicais ficcionais

fr:Charlie Pace#Avant le crash
hu:Charlie Pace#Drive Shaft